Lucio Julio Julo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Julio Julo.— Cónsul y tribuno consular.
 Lucio Julio Julo (tribuno consular 403 a. C.).— Tribuno consular en el año 403 a. C.
 Lucio Julio Julo (tribuno consular 401 a. C.).— Tribuno consular en los años 401 y 397 a. C.
 Lucio Julio Julo (tribuno consular 388 a. C.).— Tribuno consular en los años 388 y 379 a. C.